Die Greenwich Open 2013 fanden vom 23. bis 28. Januar 2013 in Greenwich, Connecticut, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2012/13 und gehörte zur Kategorie WSA Silver 35. Das Preisgeld betrug 35.000 US-Dollar.

Vorjahressiegerin Raneem El Weleily schied im Viertelfinale gegen Camille Serme aus. Im Finale trafen Nour El Sherbini und Low Wee Wern aufeinander, El Sherbini gewann die Partie mit 11:7, 5:11, 11:7, 5:11 und 14:12.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Maria Elena Ubina einen Startplatz im Hauptfeld.

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

WSA World Tour 2012/13
Squashturnier in den Vereinigten Staaten
Sportveranstaltung in Connecticut
Greenwich (Connecticut)
Squashturnier in Amerika